Ходаковский — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Ходаковский, Александр Сергеевич (род. 1972) — военный и политический деятель ДНР.
 
 Доленга-Ходаковский, Зориан (1784—1825) — славяновед, археолог, фольклорист, этнограф и диалектолог.
 Ходаковский, Игорь Львович (1941—2012) — советский и российский учёный в области термодинамики геохимических процессов
 Ходаковский, Мирослав (в монашестве Мирон; 1957—2010) — епископ Польской православной церкви, архиепископ Гайновский.
 Ходаковский, Никита Богданович (род. 1996) — украинский футболист
 Ходаковский, Николай Николаевич (1879—1920 или 1921) — генерал-майор.
 Ходаковский, Феликс Викентьевич (1938—2022) — советский и российский строитель, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Ходаковский — хутор в Чертковском районе Ростовской области.

См. также 
 Ходаков
 Ходаковские